Jacqueline Quef-Allemant, née le  dans le  et morte le  à Blériot-Plage, est une écrivaine d'histoire locale résidant dans le Nord-Pas-de-Calais.

Œuvres 
 La Bélandrière (1990)
 Madame de Ryck (1990)
 La Maison de brique (1991)
 De Coquelles à Coudekerque (2001)
 En pays reconquis (1999)
 Promenade dans les écoles de Sangatte et Blériot Plage (2001)
 La Communale d'Andres, une grande dame de 165 ans (2005)
 Les Bazennes (2007)

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1937
Naissance dans le 14e arrondissement de Paris
Auteur français de roman historique
Romancière française du XXe siècle
Décès à 83 ans
Décès dans le Pas-de-Calais
Décès en février 2021